Brachiopsilus är ett släkte av fiskar. Brachiopsilus ingår i familjen Brachionichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Brachiopsilus